Жанат Куанышевич Сулейменов (22 июля 1962; село Кенжарык, Карагандинская область — 10 января 2022; Тараз) — казахстанский военный деятель, генерал-майор полиции (2018). Начальник Департамента полиции Жамбылской области (2020).

Биография 
Жанат Куанышевич Сулейменов Родился 22 июля 1962 года в поселке Кенжарык Нуринского района Карагандинской области.

В 1984 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР по специальности юрист-правовед.

В 2001 году окончил магистратуру Академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

10 января 2022 года Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело после беспорядков в Таразе.

Трудовая деятельность 
С сентября 1980 по июль 1984 годы — слушатель Карагандинской высшей школы МВД СССР.

С августа 1980 по декабрь 2004 годы — работал на руководящих должностях органов внутренних дел.

С декабря 2004 по февраль 2009 годы — первый заместитель начальника ДВД Павлодарской области.

С февраля 2009 по февраль 2011 годы — председатель Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД.

С февраля 2011 по февраль 2012 годы — председатель Комитета криминальной полиции МВД.

С февраля 2012 по июль 2013 годы — начальник Департамента внутренних дел на транспорте.

С июля 2013 по октябрь 2014 годы — председатель Комитета криминальной полиции МВД.

С октября 2014 по августа 2016 годы — начальник Департамента внутренних дел Кызылординской области.

С августа 2016 по декабрь 2017 годы — начальник Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

С декабря 2017 года по апрель 2019 года — первый заместитель министра внутренних дел РК.

С февраля 2020 года по январь 2022 года — начальник Департамента полиции Жамбылской области.

Награды и звания 
 Генерал-майор полиции (2018)
 Указом Президента РК награждён орденом «Айбын» 2 степени и медалью «Ерлігі үшін» (За мужество).
 Заслуженный работник МВД Республики Казахстан
 Ведомственные награды Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
 Медаль «Ветеран органов внутренних дел Республики Казахстан»
 Медаль «За отличие в обеспечении правопорядка»
 Нагрудный знак «15 лет полиции РК»
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)
 Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016) и др.

Примечания 

Генерал-майоры (Казахстан)
Самоубийцы